A Varg svéd nyelven farkast jelent. További használatai:

 Vargr, a skandináv mitológia farkas-szerű lényei, elterjedt angolos formában varg vagy warg
 Vargok, fiktív lények Tolkien magán-mitológiájában
 Varg, német pagan metal zenekar